Наолихэ () — река на северо-востоке Китайской Народной Республики (провинция Хэйлунцзян), крупнейший левый приток Уссури. Длина — 596 км, площадь бассейна 23 900 км².

Весенние паводки в апреле-мае, осенние — в сентябре-ноябре.

Примечания 

Притоки Уссури
Реки Хэйлунцзяна